Agustín García peut désigner :

 Agustín Parrado García (1872-1946), cardinal espagnol de l'Église catholique ;
 Agustín García Calvo (1926-2012), philologue, traducteur, linguiste, dramaturge, poète et philosophe espagnol ;
 Agustín García-Gasco (1931-2011), cardinal espagnol, archevêque de Valence en Espagne de 1992 à 2009 ;
 Agustín Díaz de Mera García-Consuegra (1947-), homme politique espagnol ;
 Agustín García Íñiguez (1985-), footballeur espagnol.